Velika nagrada Velike Britanije 1967 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1967. Odvijala se je 15. julija 1967.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Jim Clark
| Lotus-Ford
| 80
| 1:59:25,6
| 1
| 9
|-
! 2
| 2
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 80
| + 12,8 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 8
|  Chris Amon
| Ferrari
| 80
| + 16,6 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 1
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 80
| + 21,8 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 12
|  Pedro Rodriguez
| Cooper-Maserati
| 79
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 6
| 7
|  John Surtees
| Honda
| 78
| +2 kroga
| 7
| 1
|-
! 7
| 15
|  Chris Irwin
| BRM
| 77
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! 8
| 20
|  David Hobbs
| BRM
| 77
| +3 krogi
| 14
|  
|-
! 9
| 14
|  Alan Rees
| Cooper-Maserati
| 76
| +4 krogi
| 15
|  
|-
! 10
| 18
|  Guy Ligier
| Brabham-Repco
| 76
| +4 krogi
| 21
|  
|-
! Ods
| 19
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 67
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 6
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 64
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 4
|  Mike Spence
| BRM
| 44
| Vžig
| 11
|  
|-
! Ods
| 9
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 34
| Sklopka
| 5
|  
|-
! Ods
| 22
|  Silvio Moser
| Cooper-ATS
| 29
| Pritisk olja
| 20
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 26
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jackie Stewart
| BRM
| 20
| Prenos
| 12
|  
|-
! Ods
| 10
|  Bruce McLaren
| Eagle-Weslake
| 14
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 10
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 0
| Motor
| 9
|  
|-
! DNS
| 16
|  Piers Courage
| BRM
| 0
| 
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Denny Hulme 1'27.000

Formula 1 sezona 1967
1967